Чемпіонат Австрії 2002—2003 () — 92-й сезон чемпіонату Австрії з футболу. Свій двадцятий другий титул чемпіона Австрії здобула Аустрія (Відень).

Клуби

Турнірна таблиця

Посилання 
 Чемпіонат Австрії на austriasoccer 
 Чемпіонат Австрії на rsssf 

2003
Австрія
Австрія
2002 в австрійському спорті
2003 в австрійському спорті